Garcia-Fons ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Garcia-Fons (* 1928–2016), spanisch-französischer Maler und Bildhauer 
 Renaud Garcia-Fons (* 1962), französischer Musiker